Пол Вилијам Робинсон (; 15. октобар 1979) бивши је енглески фудбалер који је играо на позицији голмана.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Успеси 
Лидс јунајтед
 Омладински ФА куп: 1996/97.
Тотенхем хотспер
 Лига куп: 2007/08.
Индивидуални
 Играч месеца Премијер лиге: Новембар 2000.
 Играч године Лидс јунајтеда: 2002/03.
 Играч године Блекберн роверса: 2010/11.

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1979.
Енглески фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалски голмани који су постигли погодак
Фудбалери Лидс јунајтеда
Фудбалери Тотенхем хотспера
Фудбалери Блекберн роверса
Фудбалери Бернлија
Фудбалери на Европском првенству 2004.
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери Премијер лиге
Енглески фудбалски репрезентативци